Braunenberg ist ein geographischer Name:

Orte:
 Braunenberg (Pfedelbach), Hof in der Gemarkung des Ortsteils Harsberg von Pfedelbach im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Braunenberg (Stockach), Weiler im Stadtteil Hindelwangen von Stockach im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

Berg:
 Braunenberg (Schwäbische Alb) (685,3 m), Bergsporn der östlichen Schwäbischen Alb bei Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Braunberg
 Brauneberg
 Braunsberg